Giuseppe Balsamo ist der Name folgender Personen: 

* Giuseppe Balsamo, bekannt als Alessandro Cagliostro (1743–1795), italienischer Alchemist und Hochstapler
 Giuseppe Balsamo Crivelli (1800–1874), italienischer Botaniker, Zoologe, Paläontologe und Geologe
 Giuseppe Battista Balsamo (1871–??), italienisch-amerikanischer Mafioso

Giuseppe Balsamo ist:
 der Originaltitel des Romans Joseph Balsamo von Alexandre Dumas dem Älteren